Сокитла́н () — один из 217 муниципалитетов штата Пуэбла в Мексике. Административным центром муниципалитета является населённый пункт Сокитлан, иногда называемый Сан-Пабло-Сокитлан.

Название происходит от слов zoquitl (грязь, ил) и tlan (обилие), то есть топкое место.

Площадь муниципалитета — 268,9 кв. км. Расположен муниципалитет в юго-восточной части штата.

История 
В доколумбову эпоху был заселён группами ноноалька-чичимеков и масатеков, которые обосновались в долине Теуакана. Вторичное заселение было начато 29 июня 1536 года семьёй Сокитекатль (Zoquitécatl) из Теуакана.

В 1895 году Сокитлан стал свободным муниципалитетом. В 1900 году здесь был похоронен генерал Фелипе Берриосабаль (1829—1900), герой войн с США и Францией. В 1914 году под Сокитланом произошло сражение между революционными и федеральными войсками.

География 

Ландшафт неровный — от 2900 метров над уровнем моря в центре муниципалитета до 100 метров на северо-востоке.

Главная река — Койолапа, приток реки Тонто, которая впадает затем в Папалоапан. Многочисленные горные ручьи, стекающие с гор в восточном направлении, впадают в Койолапу.

Основные поселения:

 Сокитлан (Zoquitlán) — 2865 чел. (2010 год)
 Хитлама (Xitlama) — 3198 чел.
 Акатепек (Сан-Антонио) [Acatepec (San Antonio)] — 3066 чел.
 Какалок (Cacaloc) — 765 чел.
 Исуапа (Ízhuapa) — 762 чел.
 Койолапа (Coyolapa) — 572 чел.
 Сокитлансакуалько (Zoquitlanzacualco) — 517 чел.

Климат 
Три типа климата:
 Умеренно влажный с обильными летними дождями. Среднегодовая температура 12—18 градусов, однако зимой может быть до −3. Преобладает на севере и западе муниципалитета.
 Тёплый влажный климат с круглогодичными дождями. Среднегодовая температура более 18 градусов. Представлен на восточных склонах.
 Жаркий влажный климат. Среднегодовая температура более 22 градусов. Это крайний восток муниципалитета.

Достопримечательности 
 Церковь Сан-Пабло XVI века.
 Водопады на реке Койолапа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Общий вид посёлка Хитлама
 

Муниципалитеты Пуэблы
Города Пуэблы